Austrotachardiella är ett släkte av insekter. Austrotachardiella ingår i familjen Kerriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sköldlöss
Austrotachardiella